Мече́ть (  — «место поклонения») — мусульманское молитвенное (богослужебное) архитектурное сооружение.

Этимология 
Общепринятая этимология слова «мечеть» производит его от «масджид» (мн. ч. — масаджид), в свою очередь происходящего от арабского корня с-дж-д" — падать ниц — в значении места, и означает «место поклонения», «место совершения земного поклона». Оно указывает на место, где  верующий может поклониться  Богу во время  молитвы, и не предполагает ничего, кроме ритуально чистого пространства. Другое возможное происхождение слова от аль-масджид аль-джами — « пятничное, или соборное, моление».

История 
Мечеть служит местом сбора  мусульман для совершения коллективных  молитв. Кроме этого, мечети могут являться местами собрания народа, обучения основам  исламской религии и т. д.

Первой мечетью была Кааба. По словам  Мухаммада, после Каабы была построена мечеть аль-Акса в аль-Кудсе (Иерусалиме). Эти две мечети, а также мечеть Пророка в  Медине являются местами паломничества мусульман. В первые годы зарождения  ислама мусульмане совершали молитвы в специально отведённых для этого местах и зданиях в отдалённых районах Мекки. Сам  Пророк совершал молитвы и в окрестностях Каабы. Затем центром мусульманской общины  Мекки был дом аль-Аркама. После того, как Умар ибн аль-Хаттаб  принял ислам, мусульмане получили возможность совершения  намазов у Каабы.

Однако первой мечетью в Мекке считается дом сподвижника пророка Аммара ибн Ясира. Вторую мекканскую мечеть основал Абу Бакр. После совершения  хиджры пророк Мухаммад распорядился построить в пригороде Медины Кубе мечеть, относительно которой был ниспослан следующий аят  Корана: «…мечеть, основанная на богобоязненности с первого дня, — достойнее, чтобы ты в ней стоял». После неё была построена мечеть Пророка в Медине.

Архитектура и элементы 
По сложившейся постепенно традиции, мечеть представляет собой отдельно стоящее здание с куполом-гамбизом, иногда мечеть имеет внутренний двор (Мечеть Аль-Харам в Мекке). Флигелем к мечети пристраиваются башни-минареты числом от 1 до 9 (число минаретов должно быть меньше, чем в мечети аль-Харам). Молитвенный зал лишён  изображений, но на стенах могут быть начертаны строки из Корана на  арабском. Исключения встречаются редко: благодаря масштабному культу личности Ниязова, стены мечети Туркменбаши Рухы в Туркмении также украшены цитатами из книги «Рухнама». Стена,  обращённая к Мекке, отмечена пустой нишей, михрабом, в которой молится имам. Справа от михраба расположена кафедра-минбар, с которой проповедник имам читает свои проповеди верующим во время пятничной и праздничной молитвы. При мечетях, как правило, работают школы-медресе.

Уже в конце VII века установилось различие в зависимости от назначения и функций между:
 квартальная мечеть — мечеть ежедневной пятикратной молитвы;
 соборная джума-мечеть — мечеть для коллективной пятничной молитвы, совершаемой всей общиной;
 кабире — центральная столичная мечеть;
 мусалла () — общегородская мечеть в виде открытой площади (для богослужений в праздники Курбан-байрам или Ураза-байрам).

Соборная мечеть переживает расцвет в эпоху Омейядов, когда её архитектурные формы и богатства декоративного убранства должны были продемонстрировать величие правителей и материальное благополучие, процветание мусульманской общины (уммы).

Параллельно с этим простые мечети приобретают большое разнообразие форм и часто имеют районное (квартальное) значение, выполняют роль придворного святилища встроенного во дворец правителя, служат местом ежедневной индивидуальной молитвы и проведения похорон.

У всех мусульманских культовых сооружений есть одна общая черта — они ориентированы строго на Каабу в Мекке. Это направление на Каабу называется кибла (). Стена любого молитвенного здания, обращённая к Каабе, тоже называется кибла.

В зависимости от архитектуры мечети делятся на следующие типы:
 Мечеть с угловой постановкой минарета — в зодчестве казанских татар наиболее распространена в городской черте;
 Мечеть с двумя минаретами — купольное здание с главным входом, фланкированными двумя высокими цилиндрическими минаретами. Более характерна для Ближнего Востока и Средней Европы.

Обычно мечети представляют собой одно или двухэтажное здание с куполом и минаретами. Внутри мечетей устанавливаются минбары и михрабы. Недалеко от мечетей находятся общественные туалеты и специальные комнаты для совершения омовений (вуду).
 Михраб — ориентированная на Каабу ниша (плоская, условная или вогнутая), перекрытая аркой, небольшим сводом или конхой и вставленная в раму;
 Аназа («стрела») — стена, резная мраморная доска или деревянная ниша вблизи от входа в мечеть, своего рода михраб во дворе;
 Минбар — отличительный признак соборной мечети — кафедра, с которой имам (глава мусульманской общины) произносит пятничную проповедь, аналог амвона в раннехристианской и византийской базилике;
 Максура — её появление было обусловлено присутствием в мечети правителя или представителей административной власти. Это — квадратное в плане, отгороженное резным деревянным или металлическим простенком от основного пространства помещение в непосредственной близости от михраба и минбара;
 Дикка — специальные платформы, стоя на которых, муэдзины повторяют движения имама и тем самым направляют движения верующих;

Необходимость совершать перед входом в мечеть ритуальные омовения привела к появлению специально предназначенных для этого зал, помещений за пределами мечети или фонтанов во дворе, называемых хаузы.

Этикет посещения мечети 
 Если одежда посетителя не соответствует предписаниям ислама, мужчине могут предложить надеть халат, а женщине — хиджаб.
 Перед входом в молитвенный зал снимают обувь.
 Перед намазом надо обязательно совершить ритуальное омовение.
 Перед тем как присесть, мусульманам рекомендуется совершить намаз молитву приветствия мечети (тахият аль-масджид) или любой другой намаз.

Факты 
 Мечетью, самой высоко расположенной от поверхности Земли (хотя и не самой высокой в мире), является мечеть, занимающая один из верхних этажей Бурдж-Халифа (Дубай, ОАЭ) — самого высокого сооружения в мире.
 Самая северная в мире мечеть — Нурд-Камаль в Норильске.
 В 2012 году в Индии состоялось открытие Мадина Масджид (Стеклянной мечети) — первой и единственной мечети, полностью построенной из стекла. Залы молельного дома способны вместить одновременно более 2000 человек.
 Кошки являются единственными животными, которым доступен вход в мечеть.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 Stachowski M.: Slawische Bezeichnungen für Moschee unter besonderer Berücksichtigung des Polnischen, Schlesischen, Tschechischen und Slowakischen. ‒ Janyšková I. / Karlíková H. / Boček V. (ed.): Etymological research into Czech (=Studia Etymologica Brunensia 22), Brno 2017: 361—369

Ссылки 

 
 

 
Культовые сооружения